Gaïdhouronísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Gaïdouróniso, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Nisí Chrysí, ö, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar